Alley Cat – gra komputerowa
 Alleycat (wyścigi) – zawody rowerowe w ruchu miejskim